Scandinavian Cup w biegach narciarskich 2021/2022 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 10 grudnia 2021 r. w norweskim Beitostølen, a zakończyła się 20 marca 2022 r. w islandzkim Akureyri. 

Obrońcami tytułu z sezonu 2019/2020 byli reprezentanci Norwegii: wśród kobiet Julie Myhre, a wśród mężczyzn Gjøran Tefre.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2021 w biegach narciarskich
2022 w biegach narciarskich
2021 w Europie
2022 w Europie
Scandinavian Cup w biegach narciarskich